Schroedel ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Schroedel (* 1954), deutscher Geistlicher
 Joachim von Schroedel-Siemau (1901–1963), deutscher Verleger 

Schroedel steht für:
 Schroedel Verlag, deutscher Schulbuchverlag

Siehe auch:
 Schrödel
 Schrödl